Tadeusz Bocheński Lannsdorf (1791-1849) – polski ziemianin, przedsiębiorca
 Tadeusz Bocheński (1895-1962) – polski poeta
 Tadeusz Bocheński (1900-1968) – polski konferansjer, pierwszy spiker Polskiego Radia
 Tadeusz Bocheński (1901-1958) – polski geolog, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej